August bezeichnet

 August, ein Monat des julianisch/gregorianischen Kalenders
 August (Name), Vor- und Familiennamen – dort auch zu Namensträgern
 Dummer August, eine Clown-Figur
 August River, Yapsie, ein Nebenfluss des Sepik auf Neuguinea
 August-Preis (schwedisch Augustpriset), schwedischer Literaturpreis
 August (1995), britisches Filmdrama
 August, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Der Börsen-Crash
 August (2011, Deutschland), semidokumentarischer Film
 August (2011, USA), US-amerikanisches Liebesdrama
 August (Kurzfilm), Kurzfilm von Jonathan Berlin aus dem Jahr 2022
 August (Eric-Clapton-Album), ein Album des Musikers Eric Clapton

Siehe auch:
 August Town FC
 Augusta
 Auguste